El término construcción puede referirsea:

 Construcción es la fabricación de edificios o infraestructuras.
 Obra de construcción o demolición
 Construcción gramatical, oración o frase.